Гутыревка — название населённых пунктов на Украине:

 Гутыревка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Гутыревка — село в Кегичёвском районе Харьковской области.